18. etape af Tour de France 2018 gik fra Trie-sur-Baïse til Pau 26. juli 2018.

Arnaud Démare vandt etapen, mens Geraint Thomas forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

18